Вади́м Генна́дьевич Грачёв (1 мая 1963 года, Москва — 17 октября 2006 года, Москва) — российский энтомолог, один из ведущих специалистов в области палеоэнтомологии.

Биография 

Вадим Геннадьевич Грачёв родился 1 мая 1963 года в Москве.

Его отец, Геннадий Васильевич Грачёв — работник полиграфического производства. Мать, Белла Гиршевна — химик-технолог.

Образование 
В 1982 году после окончания средней школы В. Г. Грачёв поступил на Биолого-химический факультет МГПИ им. В. И. Ленина, который окончил в 1987 году. До 1989 года он работал в московской школе преподавателем биологии.

Научная работа 
В начале 1990-х годов Вадим Геннадьевич принял решение о переходе на работу в Лабораторию артропод Палеонтологического института РАН. В 1991 году он стал внештатным сотрудником лаборатории. В 1992 году получил стипендию Капервуда () от Академии Естественных наук в Филадельфии, а с 1994 года перешёл на полную ставку научного сотрудника.

Основной областью академических интересов В. Грачёва были таксономия и филогения надсемейства Куркулионоидных (), в частности, долгоносики. Хотя, этим он, конечно, не ограничивался. Будучи отменным полевым исследователем, Вадим Грачёв участвовал в многочисленных экспедициях на Сахалин, Кузнецкий Алатау, в Новосибирскую область, Армению, Азербайджан, Грузию, Таджикистан, Туркмению, Украину. Он одним из первых начал описывать фауну ровенского янтаря. В рамках программы ИНТАС участвовал в полевых работах на острове Уайт (юг Англии). Материалы, собранные в 2005 г. в африканской экспедиции на Драконовы горы и Зулуленд, положили начало последнего, не оконченного им цикла исследований представителей семейств Речников () и Ложнослоников () из тропической Африки.

Кроме научной деятельности в Лаборатории артропод, и попутной профессиональной шефской помощи родственным организациям, Вадим Грачёв увлекался разведением орхидей, гекконов и аквариумных рыбок. На эту тему им также публиковались статьи. В круг интересов входила японская история и культура, а досуг посвящался резьбе по дереву.

В 2006 году, вскоре после научной экспедиции в Африку, Вадим Геннадьевич тяжело заболел токсическим гепатитом и скоропостижно скончался. Похоронен в Москве на Западном Хованском кладбище, участок 5Н, захоронение № 5203.

Память 

 В память о В. Г. Грачёве назван вымерший вид жуков-цветожилов из семейства Nemonychidae — Buryatnemonyx gratshevi.
 Ряд зоологических таксонов для указания авторства В. Г. Грачёва сопровождают обозначением «Gratshev».
 Информация о В. Г. Грачёве представлена на официальном сайте Палеонтологического института РАН.
 Страница В. Г. Грачёва имеется на сайте Лаборатории артропод Палеонтологического института РАН.
 О Грачёве Вадиме Геннадьевиче рассказано в Палюдариумной энциклопедии.

Библиография 
Вадим Грачёв является автором двух монографий и более 30 печатных работ в различных научных изданиях. К ним относится и серия статей в соавторстве с Владимиром Жерихиным по сравнительному исследованию заднего крыла надсемейства Куркулионоидных (). Часть работ публиковалась посмертно.

 Егоров А. Б., Грачев В. Г. 1990. Обзор долгоносиков рода Bagous Germ., 1863 (Coleoptera, Curculionidae) советского Дальнего Востока и сопредельных территорий // Новости систематики насекомых Дальнего Востока. C. 32-39.
 Грачев В. Г. 1992. Eucnemidae — древоеды // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. 3. Ч. 2. С. 12-19.
 Gratshev V. G. 1993. Vier neuen paläarktischen Bagous-Arten (Coleoptera, Curculionidae) // Russian Entomol. J. V. 2. № 2. P. 11-17.
 Gratshev V. G., Zherikhin V. V. 1994 [1993]. New fossil Mantids (Insecta, Mantida [sic]) // Paleontol. J. V. 27. № 1A. P. 148—164.
 Zherikhin V. V., Gratshev V. G. 1994. Obrieniidae, fam. nov., the oldest Mesozoic weevils (Coleoptera, Curculionoidea) // Paleontol. J. V. 27. № 1A. P. 50-67.
 Nikitsky N. B., Lawrence J. F., Kirejtshuk A. G., Gratshev V. G. 1993. A new family, Decliniidae fam. n., from the Russian Far East and its taxonomic relationships (Coleoptera, Polyphaga) // Russian Entomol. J. V. 2. № 5-6. P. 3-10.
 Исаев А. Ю., Грачев В. Г. 1994. Новый вид долгоносиков рода Bagous Germar (Coleoptera, Curculionidae) из ульяновской области // Энтомол. обозр. Т. 73. Вып. 2. C. 318—320.
 Zherikhin V. V., Gratshev V. G. 1995. A comparative study of the hind wing venation of the superfamily Curculionoidea with phylogenetic implicatons // Pakaluk J. , Slipinski S. A. (eds) . Biology, Phylogeny, and Classification of Coleoptera. Papers celebrating 80th Birthday of Roy A. Crowson. V. 2. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN. P. 634—777.
 Gratshev V. G., Zherikhin V. V. 1995. A new anthribid genus from the Baltic amber (Insecta: Coleoptera: Anthribidae) // Mitt. Geol.-Paläontol. Inst. Hamburg. H. 78. S. 149—157.
 Грачев В. Г., Жерихин В. В. 1995. Ревизия долгоносиков-немонихид родов Distenorrhinus и Procurculio (Insecta, Coleoptera: Nemonychidae) // Палеонтол. журн. № 2. C. 83-94.
 Gratshev V. G., Zherikhin V. V. 1995. A revision of the nemonychid weevil subfamily Brenthorrhininae (Insecta, Coleoptera, Nemonychidae) // Paleontol. J. V. 29. № 4. P. 112—127.
 Грачев В. Г. 1996. Определительная таблица видов рода Bagous Germ. // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. 3. Ч. 3. С. 258—260.
 Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. 3. Жесткокрылые, или жуки. Ч. 3. — Владивосток: Дальнаука, 1996. — 556 с. ISBN 5-7442-0974-3.
 Zherikhin V. V., Gratshev V. G. 1997. The Early Cretaceous weevils from Sierra del Montsec, Spain (Insecta: Coleoptera: Curculionoidea) // Cretaceous Res. V. 18. P. 625—632.
 Gratshev V. G., Zherikhin V. V. & Jarzembowsky E. A. A new species and genus of weevil from the Lower Cretaceous of southern England (Insecta: Coleoptera: Curculionoidea).//Cretaceous Research, 19, 1998: 323—327.
 Грачев В. Г., Жерихин В. В. 1999. Gobicar, новый позднеюрский род долгоносиков-эккоптартрид из Монголии (Insecta, Coleoptera: Eccoptarthridae) // Палеонтол. журн. № 2. C. 43-45.
 Gratshev V. G. 1999. Ulyanidae, an extinct family of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) // Proc. First Intern. Palaeoentomol. Conf., Moscow, 1998. Bratislava: AMBA projects AM/PFICM98/1.99. P. 41-47. (Аннотация.)
 Gratshev V. G., Zherikhin V. V. 2000. The weevils from the Late Cretaceous New Jersey amber (Coleoptera: Curculionoidea) // Grimaldi D. A. (ed.). Studies on Fossils in Amber, with particular reference to the Cretaceous of New Jersey. Leiden: Backhuys Publ. P. 241—254.
 Gratshev V. G., Zherikhin V. V. 2000. New Early Cretaceous weevil taxa from Spain (Coleoptera, Curculionoidea) // Acta Geol. Hispanica. V. 35. № 1-2. P. 37-46.
 Zherikhin V. V. & Gratshev V. G. The Early Cretaceous weevils from Sierra del Montsec, Spain (Insecta: Coleoptera: Curculionoidea).//Cretaceous Research, 18, 2000: 625—632.
 Gratshev V. G., Zherikhin V. V. 2001. The fossil record of weevils and related beetle families (Coleoptera, Curculionoidea) // Second Intern. Congr. Palaeoentomol. Fossil Insects. 5-9 Sept., 2001. Krakow, Poland. Abstract Volume. P. 82.
 Коротяев Б. А., Грачев В. Г. Бородавчатый омиас Omias verruca (Steven, 1829) // Красная книга Российской Федерации (Животные). М. — 2001. — С. 143—144.
 Жерихин В. В., Грачев В. Г. 2003. Новый долгоносик (Insecta, Coleoptera, Nemonychidae) из нижнего мела Испании // Палеонтол. журн. № 4. С. 70-71. 
 Gratshev V. G., Zherikhin V. V. 2003. The fossil record of weevils and related beetle families (Coleoptera, Curculionoidea) // Acta zoologica cracoviensia. 46 (suppl. — Fossil Insects): 129—138.
 Zherikhin V. V., Gratshev V. G. 2004. Fossil curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionoidea) from the Lower Cretaceous of Northeastern Brazil // Paleontol. J. 38 (5): 528—537.
 Soriano C., Gratshev V. G., and Delclòs X. 2006. New Early Cretaceous weevils (Insecta, Coleoptera, Curculionoidea) from El Montsec, Spain. Cretaceous Research 27 (4): 555—564. 
 Anisyutkin L. N., Grachev V. G., Ponomarenko A. G., Rasnitsyn A. P., and Vršanský P. 2008. Part II. Fossil Insects in the Cretaceous Mangrove Facies of Southern Negev, Israel. In: Krassilov V. and Rasnitsyn A., eds, Plant-arthropod interactions in the early angiosperm history. Evidence from the Cretaceous of Israel. Sofia-Moscow & Leiden-Boston: Pensoft Publishers & BRILL, pp. 189—223.
 Gratshev V. G. and Perkovsky E. E. 2008. New species of the genus Glaesotropis (Insecta: Coleoptera: Anthribidae) from Rovno amber. Paleontological Journal 42 (1): 60-62.
 Грачев В. Г., Легалов А. А. 2009. Новые таксоны семейства Nemonychidae (Coleoptera) из юры и нижнего мела.//Евразиатский энтомологический журнал. Т. 8. № 4. С. 411—416.
 Gratshev V. G., Legalov A. A. 2011. New mesozoic Ithyceridae beetles (Coleoptera).//Paleontological Journal. Vol. 45. N 1. P. 77-82.

 См. также 
 Buryatnemonyx gratshevi''

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники биолого-химического факультета МПГУ
Энтомологи СССР
Энтомологи России
Палеонтологи России
Сотрудники Палеонтологического института РАН
Похороненные на Хованском кладбище
Биологи XX века
Биологи по алфавиту
Зоологи СССР
Экологи СССР
Колеоптерологи
Умершие от гепатита